Николас Лиа () (имя при рождении — Николас Кристофер Герберт (), 22 июня 1962) — канадский актёр, наиболее известный по ролям Алекса Крайчека в телесериале «Секретные материалы» и Тома Фосса в сериале Кайл XY.

Биография 
Николас родился в Нью-Уэстминстере, Британская Колумбия, Канада. Ник — младший из трёх детей в семье, у него есть брат и сестра. Служил во флоте. До 25-летнего возраста не имел никакого отношения к актёрскому ремеслу и работал продавцом одежды, также солистом оркестра под названием «Beau Monde».

Уроки актёрского мастерства он получал в Драматическом театре Беверли Хиллз (Beverly Hills Playhouse), студиях Чарльза Конрада (Charles Conrad Studios), а также в студии Gastown Actor. С 1994 года полностью посвятил себя кино и ТВ. Псевдоним же он взял, так как в гильдии актёров уже зарегистрирован актёр с такой фамилией.

Карьера 
В 1991 году Лиа дебютировал на телеэкране, сыграв офицера Энрико Карузо в сериале «Комиссар полиции». В 1993 году Лиа сыграл небольшую роль в эпизоде «Транссексуал» сериала «Секретных материалах». Актёрские способности Лиа произвели хорошее впечатление на продюсеров, и актёр был приглашён во втором сезоне на роль агента Алекса Крайчека, который позже был развит в одного из главных антагонистов сериала. В заключительном эпизоде третьего сезона Крайчек был брошен на погибель в старой ракетной шахте, где было спрятано НЛО. Это позволило Лиа сыграть в сериале «Рождённый вором», но этот сериал был отменён после первого сезона, и Лиа вернулся на съёмочную площадку «Секретных материалов». В образе Крайчека он продолжил появляться вплоть до заключительных эпизодов девятого сезона. Роль Крайчека стала наиболее известной в репертуаре Лиа.

Личная жизнь 
Лиа встречался с Мелиндой Макгроу и Лори Холден — своими партнёршами по съёмкам в «Секретных материалах».

Любит играть на гитаре, рисовать и бегать. Имеет двух дочерей. Живёт в Ванкувере.

Фильмография

В играх 
 2004 — The X-Files: Resist or Serve — голос Алекса Крайчека (Alex Krycek)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт